Дмитрий Алексеевич Перов (родился 18 ноября 1984 в Монино) — российский регбист, скрам-хав и флай-хав(полузащитник схватки и полузащитник веера. Известен по играм за сборную России по регби-7. Заслуженный мастер спорта России.

Биография

Карьера игрока 
Дмитрий воспитанник монинской академии. Изначально специализировался только на регби-7. В дальнейшем выступал и за семёрочную команду (становился чемпионом России) и за основной состав «ВВА-Подмосковье». В составе семерочной команды стал чемпионом Европы. В составе команды по классическому регби несколько раз становился бронзовым призёром. Сезон-2021/22 провёл в клубе «Динамо», где завершил карьеру летом 2022 года. Стал тренером-преподавателем в ДЮСШ подмосковного города Лосино-Петровский.

Карьера в сборной 

В сборной команде России по регби-7 выступал на протяжении 10 лет, был её капитаном. Участник Чемпионата мира по регби-7 2013 года и 2019 года. Чемпион Европы 2009, 2016 и 2017 годов.

В состав по классическому регби привлекался ещё в 2012 году, однако из-за травмы так и не сыграл. Постоянно стал привлекаться с приходом на тренерский мостик Лина Джонса. Дебютировал в 2018 году в матче против Намибии. Попал в окончательную заявку на Кубок Мира 2019. 20 сентября 2019 года дебютировал на чемпионате мира в Японии в матче открытия против хозяев.

Примечания 

Регбисты России
Чемпионы Европы по регби-7
Игроки сборной России по регби
Игроки сборной России по регби-7
Игроки РК «ВВА-Подмосковье»
Игроки РК «Динамо» Москва